

Zdarzenia astronomiczne 
 15 sierpnia – całkowite zaćmienie Słońca

IX wiek p.n.e.